Brothers in Arms может означать:

 Brothers in Arms — альбом 1985 года группы Dire Straits, содержит одноимённую песню.
 Brothers in Arms — песня группы Dire Straits, записанная в 1985 году, ею заканчивается одноимённый альбом.
 Brothers in Arms — серия компьютерных игр о Второй мировой войне.
 Brothers in Arms: Road to Hill 30 — компьютерная игра 2005 года, созданная компанией Gearbox Software.
 Brothers in Arms: Earned in Blood — сиквел игры 2005 года (Gearbox Software).
 Brothers in Arms: Hell's Highway — третья часть игровой серии Gearbox Software.
 Brothers in Arms: Double Time — игра для Wii из серии от Gearbox Software.
 Brothers in Arms DS — игра для Nintendo DS из серии от Gearbox Software.
 Brothers in Arms: D-Day — игра для PSP из серии от Gearbox Software.
 Brothers in Arms (N-Gage 2.0) — игра для N-Gage 2.0 из серии от Gearbox Software.
 Brothers in Arms: Furious 4 — компьютерная игра, разрабатываемая компанией Gearbox Software
 Brothers in Arms 2: Global Front — шутер от первого лица на тему Второй мировой войны.